SEHA Gazprom League 2015./16. je peto izdanje regionalne rukometne SEHA lige. Sudjelovalo je deset klubova iz sedam država - Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovačke i Srbije. Ligu je drugi put zaredom osvojio MVM Veszprém.

Sudionici 
  Meškov,  Brest
  Borac m:tel, Banja Luka 
  NEXE, Našice 
  PPD Zagreb, Zagreb
  MVM Veszprém, Veszprém
  Vardar,  Skoplje 
  Maks Strumica, Strumica
  Tatran, Prešov 
  Vojvodina, Novi Sad
  Spartak Vojput, Subotica

Ljestvica

Završni turnir 
Final four turnir koji se igra od 1. do 3. travnja 2016. u Varaždinu u Areni Varaždin.

Poveznice 
 Premijer liga 2015./16.
 Liga prvaka 2015./16.
 seha-liga.com

Izvori 
 seha-liga.com, ljestvica, pristupljeno 29. ožujka 2016.
 seha-liga.com, raspored i rezultati, pristupljeno 29. ožujka 2016.
 seha-liga.com, igračke statistike, pristupljeno 29. ožujka 2016.
 sportnet.hr, SEHA Gazprom liga 2015./16., ljestvica 
 sportnet.hr, SEHA Gazprom liga 2015./16., raspored i rezultati 

2015-16